Apicella ist der Familienname von:

 John Apicella (* 1948), Schauspieler
 Lucia Apicella (1887–1982), Bundesverdienstkreuzträgerin für ihre Verdienste um das Begräbnis deutscher Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg
 Manuel Apicella (* 1970), französischer Schachgroßmeister
 Marco Apicella (* 1965), italienischer Autorennfahrer
 Vincenzo Apicella (* 1947), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof